Жорж Аперги́с (, , Афины) — французский композитор греческого происхождения.

Биография 
Отец композитора Ахилесс Апергис — скульптор, мать Ирен Апергис — художница. Жорж Апергис с детства был погружен в среду искусства, изучал не только музыку, но и живопись; в Афинах прошли выставки его ранних работ. 

В интервью рассказывал, что ему в детстве очень нравилось слушать радио — произведения Георга Фридриха Генделя, Людвиг ван Бетховена и других. Ему нравилось не понимать язык, а вслушиваться в интонации, как произносятся те или иные слова. Речь, "говорение" и впоследствии стали для него частым ориентиром при создании музыки.

Незадолго со совершеннолетия, в сентябре 1963 переехал в Париж, чтобы более целенаправленно изучать  музыку. Он не стал поступать в консерваторию, а начал обучение самостоятельно, анализируя партитуры и читая различную литературу. Он увлекался самими разными музыкальными направлениями. С одной стороны, это были европейские музыкальные традиции, в том числе, сериализм, музыка Пьера Шеффера, Янниса Ксенакиса, который стал для него творческим наставником, с другой стороны — восточные музыкальные культуры, индийская музыка, музыка пигмеев, балинезийская музыка.  

Особенно повлияли на него  сочинения Джона Кейджа, а также экспериментальная область инструментального театра Маурисио Кагеля, так как расширила представления о границах и понимании музыки. В 1970-е годы он сам активно занялся музыкальным театром. В 1976 вместе с женой, актрисой Эдит Скоб (они поженились в 1965), основал Мастерскую театра и музыки () в пригороде Парижа Баньоле. Команда музыкантов и актеров в течение двадцати лет совместно с Апергисом экспериментировали над различными музыкально-театральными сочинениями, много импровизируя и проводя тренинги. Итогом поисков синтеза музыки и театра стали не только оперы, но новый музыкальный театр с децентрической иерархией между музыкальными инструментами, звуками, жестами исполнителей.

Апергис постоянно сотрудничает с Авиньонским фестивалем.

С 1999-2000 годов Апергис начал сотрудничество с IRCAM, в связи с чем появились наиболее известные сочинения — Machinations (2000-2001), Luna Park (2011) и Thinking things (2018).

С 2000 года пишет больше сочинений для инструментов соло, ансамблей и оркестра, не ограничивая область интересов в театральной сфере. 

В 2019 году Апергис был композитором "Im Fokus" на знаменитом фестивале новой музыки в Кёльне Acht Brücken.

В 2021 году  получил Музыкальную премию Эрнста фон Сименса — одну из главных наград для современных композиторов.

Сочинения 
 Трагическая история некроманта Иеронимо и его зеркала/ La tragique histoire du nécromancien Hiéronimo et de son miroir для сопрано и инструментов (1971)
 Пандемониум/ Pandaemonium, опера (1973)
 О природе воды/ De la nature de l’eau, опера (1974)
 Жак-фаталист/ Jacques le Fataliste, опера по Дидро (1974)
 Sports et rebondissements, опера (1974)
 Il gigante golia для голоса и оркестра (1975/1990)
 История с волками/ Histoire de loups, опера (1976)
 Récitations для голоса соло (1977—1978)
 Говорю вам, я умер/ Je vous dis que je suis mort, опера (1978—1979)
 О природе тяготения/ De la Nature de la gravité, музыкальный спектакль по Леонардо да Винчи (1979—1980)
 Красная перевязь/ L'écharpe rouge, роман-опера по либретто Алена Бадью, поставлена в Лионе Антуаном Витезом (1984)
 Cinq Couplets для голоса и бас-кларнета (1988)
 Квадратный треугольник/Triangle carré для струнного квартета и трех перкуссионистов (1989)
 Simulacre, 4 пьесы для голоса и небольшого камерного оркестра (1991—1995)
 Печальные тропики/ Tristes Tropiques, опера по Леви-Строссу (1992)
 Sextuor, опера для 5 женских голосов и виолончели (1992)
 Гамлет-машина/ Die Hamletmaschine-oratorios для хора и оркестра, на текст Хайнера Мюллера (2000)
 machinations (2000)
 tingel tangel/ jactations (2003)
 Темная сторона/ Dark side, по Орестее Эсхила (200)
 Признаки бури/ Avis de tempête, опера для камерного ансамбля и электроники (2005)
 Seul à Seuls, концерт-инсталляция для квартета Гелиос (2006)
 Вёльфли-кантата/ Wölfli-Kantata для смешанного хора и вокального ансамбля из 6 солистов (2006)
 Мальчик-с-пальчик/ Le Petit Poucet для видео, голоса в записи и расширенного ансамбля (2007)
 Супруги Буленгрен/ Les Boulingrin, опера, по пьесе Жоржа Куртелина (2010)

Ссылки 
 Персональный сайт
 На сайте IRCAM
 (англ.)

Композиторы Франции XX века
Композиторы Франции
Оперные композиторы
Члены Баварской академии изящных искусств
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков